Abyssomedon is een geslacht van uitgestorven nyctiphruretide parareptielen bekend uit de spleetvullingen bij Richards Spur uit het Vroeg-Perm (Artinskien) van Comanche County, Oklahoma, zuid-centraal Verenigde Staten. Het bevat als enige soort Abyssomedon williamsi, die de oudste bekende nyctiphrureptide-soort vertegenwoordigt en de eerste die in Noord-Amerika is ontdekt.

Ontdekking 
Abyssomedon is alleen bekend van het holotype BMRP 2008 33a, een gedeeltelijk skelet dat is gehuisvest in het Burpee Museum of Natural History in Rockford, Illinois. Het exemplaar bestaat uit een half in verband liggende gedeeltelijke schedel en niet ermee verbonden maar bijbehorende postcraniale overblijfselen. BMRP 2008 33a werd in 2008 ontdekt in een kleisteen- en conglomeraatknol, gevonden in de Oklahoma Museum of Natural History (OMNH) Locality V51. Deze vindplaats, bekend als Richards Spur, ligt net ten westen van de Amerikaanse Highways 62 & 281, 10,5 mijl ten zuiden van Apache en 9,6 mijl ten noorden van Fort Sill, in Comanche County, Oklahoma. De fossielen van Richards Spur zijn gevonden in spleetvullingen van het Vroeg-Perm in Ordovicium-kalksteen.

Abyssomedon werd voor het eerst beschreven en benoemd in 2014 door Mark J. MacDougall en Robert R. Reisz en de typesoort is Abyssomedon williamsi. De geslachtsnaam is afgeleid van het Griekse abyssos, wat 'diepe put' betekent, en medoon, wat 'bewaker' betekent, in verwijzing naar het grottenstelsel bij Richards Spur. Tezamen betekent de naam dus "wachter van de afgrond", een verwijzing naar de demon Choronzon uit de leer van de satanist Aleister Crowley. De soortaanduiding williamsi eert de verzamelaar van het holotype Scott Williams, een paleontoloog in het Burpee Museum.

Fylogenie 
Het volgende cladogram is vereenvoudigd naar de fylogenetische analyse van MacDougall en Reisz (2014) en toont de plaatsing van Abyssomedon binnen Parareptilia. Verwantschappen binnen vetgedrukte clades worden niet getoond.

Paleo-ecologie 
De plaats Richards Spur bewaart een systeem van sedimenten uit het Vroeg-Perm en fossielen die omsloten zitten in een grot die is geërodeerd uit Arbuckle-kalksteen uit het Ordovicium. De Perm-sedimenten van Richards Spur kunnen gelijk zijn aan de Garberformatie (ook bekend als de Wellingtonformatie) elders in Oklahoma, of de Arroyoformatie in Texas. Richards Spur vertegenwoordigt een rijke paleofauna uit het Vroeg-Perm, inclusief Lepospondyli, seymouriamorfen, basale synapsiden, basale eureptielen en vele soorten parareptielen buiten Abyssomedon, waaronder de basale Microleter mckinzieorum, de bolosauride Bolosaurus grandis en de lanthanosuchide colobosuchoïden zoals Delorhynchus priscus, Delorhynchus cifellii en Feeserpeton oklahomensis. Een druipsteen werd gebruikt om de afzettingen te dateren tot 289 ± 0,86 miljoen jaar geleden, wat overeenkomt met het Artinskien. De afzettingen werden echter waarschijnlijk gedurende enkele miljoenen jaren afgezet, zoals blijkt uit bredere speleotherme druipsteenbemonstering.

Uitgestorven Procolophonomorpha